Орден Добродетели — название наград некоторых государств:

 Орден Добродетели (Греция)
 Орден Добродетели (Египет)